Innenausstattung steht für:

 Kraftfahrzeugausstattung von Fahrzeugen
 Raumausstattung von Gebäuden und Häusern